«Espera» —o «La espera»— puede referirse a:

Toponimia 
 Espera, municipio de Cádiz, España.

Obras

Pintura 
 La espera (Margot) (1901), pintura de Pablo Picasso.

Música 
 La espera (1924), ópera de Arnold Schönberg.
 La espera (1989), álbum de José Luis Perales.
 A espera (1989), álbum de José Luis Perales.
 «La espera» (1989), canción de José Luis Perales.
 «La espera» (1995), canción de Luis Alberto Spinetta.

Cine y televisión 

 La espera (1952), película de Ugo Ulive.
 La espera (1956), película de Vicente Lluch.
 La espera (1983), película (c) de Fabián Bielinsky.
 La espera (2001), cortometraje de Claudio Sapiaín y Gregory Cohen.
 La espera (2002), película de Aldo Garay.
 La espera (2010), película de Francisca Fuenzalida.

Aeronáutica
 Patrón de espera, maniobra aeronáutica.